Vind har flere betydninger:
 Vind − en bevægelse i luften
 Vind (by) − en by i Herning Kommune i Region Midtjylland
 Vind (adelsslægt) − en dansk uradelsslægt
 Oluf Vind (1590-1646) − en dansk præst